Enrico I di Borbone-Condé – nobile francese, principe di Condé
 Enrico II di Borbone-Condé – nobile francese, terzo principe di Condé, governatore della Borgogna, Pari di Francia e gran cacciatore di Francia
 Enrico III Giulio di Borbone-Condé – nobile francese, quinto principe di Condé, pari di Francia e gran maestro di Francia dal 1660 al 1685
 Luigi IV Enrico di Borbone-Condé – politico francese, settimo principe di Condé, pari di Francia, figlio di Luigi III di Borbone e di Luisa Francesca di Borbone
 Luigi VI Enrico di Borbone-Condé – nobile francese, nono principe di Condé e pari di Francia
 Enrico di Borbone-Francia – nobile francese, re di Francia dal 2 al 9 agosto 1830
 Nicola Enrico di Borbone-Francia – principe francese, duca d'Orléans
 Enrico di Borbone-Orléans – politico e generale francese
 Enrico di Borbone-Parma – nobile italiano, figlio di Roberto I Duca di Parma e della Principessa Maria Pia di Borbone-Due Sicilie
 Enrico Carlo di Borbone-Parma – nobile italiano, principe di Parma e conte di Bardi
 Sisto Enrico di Borbone-Parma – Infante di Spagna, figlio maschio di Saverio di Borbone-Parma
 Giacomo Enrico di Borbone-Spagna – nobile spagnolo, secondogenito di Alfonso XIII di Spagna e di Vittoria Eugenia di Battenberg
 Enrico di Borbone-Spagna – nobile spagnolo, Infante e Duca di Siviglia, nipote di Carlo IV di Spagna